Заколпье — посёлок при одноимённой станции в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, входит в состав Григорьевского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 25 км на юго-восток от Гусь-Хрустального, примыкает к центру поселения селу Григорьево. Железнодорожная станция Заколпье на линии Черусти — Муром. Назван по одноимённому селу Заколпье, расположенному в 3 км на северо-восток.

История 
Возник как посёлок при железнодорожной станции в начале XX века, с 1926 года входил в состав Заколпской волости Гусевского уезда

С 1929 года посёлок входил в состав Григорьевского сельсовета Гусь-Хрустального района, с 2005 года — в составе Григорьевского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Гусь-Хрустального района